Сорокоумовский — русская фамилия.
 Сорокоумовские — род московских купцов, дореволюционных «меховых королей».
 Его представители в хронологическом порядке (см. о них в обзорной статье о роде):
 Сорокоумовский, Пётр Ильич (1777—1853)
 Сорокоумовский, Павел Петрович
 Сорокоумовский, Павел Павлович  (1850—1908) 
 Сорокоумовский, Пётр Павлович  (1842—1922)
 Сорокоумовский, Николай Петрович (1873—1937)
 Сорокоумовская, Мария Александровна — внучка Н.П. Сорокоумовского, российский музыкант, солистка Московской государственной филармонии.

См. также 
 Сорокоумовы (Сорокоумовы-Глебовы) — дворянский род.